Tschornyj Potik (ukrainisch , deutsch etwa „Schwarzer Bach“) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Tschornyj Potik (Nadwirna), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna
 Tschornyj Potik (Chust). Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust
 Tschornyj Potik (Berehowe). Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Berehowe
 Tschornyj Potik (Tscherniwzi). Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi